

Geografia

 St. John (Dakota del Nord) – centro abitato degli Stati Uniti d'America, situato dello Stato del Dakota del Nord 
 St. John (Indiana) – centro abitato degli Stati Uniti d'America, situato dello Stato dell'Indiana
 St. John (Kansas) – centro abitato degli Stati Uniti d'America, situato dello Stato del Kansas
 St. John (Missouri) – centro abitato degli Stati Uniti d'America, situato dello Stato del Missouri
 St. John (Washington) – centro abitato degli Stati Uniti d'America, situato dello Stato di Washington

Persone 

 Al St. John – attore statunitense
 Ambrose St. John – convertito al cattolicesimo e membro degli Oratoriani di san Filippo Neri
 Austin St. John – attore ed esperto di arti marziali statunitense
 Bert St. John – tennista australiano
 Betta St. John – attrice statunitense
 Bridget St John – cantautrice britannica
 Emily St. John Mandel – scrittrice canadese
 Howard St. John – attore statunitense
 Ian St. John – calciatore, allenatore di calcio e commentatore sportivo britannico
 Jill St. John – attrice ed ex modella statunitense
 Kate St John – polistrumentista, compositrice e arrangiatrice britannica
 Keith St. John – cantante statunitense
 Lynn St. John – allenatore di pallacanestro statunitense
 Madeleine St John – scrittrice australiana
 Marco St. John – attore statunitense
 Mark St. John – chitarrista statunitense, noto soprattutto
 Nicholas St. John – sceneggiatore e attore statunitense
 Oliver St. John Gogarty – medico, poeta e scrittore irlandese
 Pete St. John – cantautore folk irlandese

Altro 

 St. John's University – università privata cattolica, con sede a New York City
 Fort St. John – città della Columbia Britannica, in Canada
 Cratere St. John – cratere lunare

Pagine correlate
 Saint John